QTR peut référer à :
 un code qui signifie « Quelle est l’heure exacte ? » selon le code Q.
 Qatar Airways selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes